Добчур — поселок в Братском районе Иркутской области

География 
Поселок находится в 12 км от Покосного.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 1069 человек

Власть 
Поселок в административном плане относится к Добчурскому муниципальному образованию Братского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Братского района (Иркутская область)